

Geografia

Austria 
 Brixen im Thale – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Kitzbühel

Włochy 
Niemiecka nazwa miejscowości:
 Bressanone